100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 22 lipca, a finał 23 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Kanadyjka Kylie Masse, uzyskawszy czas 58,60. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka Australii Minna Atherton (58,85), a brązowy Amerykanka Olivia Smoliga (58,91).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 22 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 22 lipca o 20:54 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 23 lipca o 20:51 czasu lokalnego.

Przypisy 

K